Dieser Artikel bietet eine Übersicht der teilnehmenden Mannschaften des Afrika-Cups 2012. Die Mannschaften sind nach den Vorrundengruppen geordnet und innerhalb der Gruppen alphabetisch sortiert. Jeder nationale Landesverband musste bis zum 11. Januar 2012 23 Spieler nominieren. Änderungen am Aufgebot waren bis 24 Stunden vor Turnierbeginn im Falle von schweren Verletzungen noch möglich.

Gruppe A

Äquatorialguinea 
Bei Äquatorialguinea übernahm erst wenige Tage vor Turnierbeginn der Brasilianer Gílson Paulo das Traineramt, nachdem der Franzose Henri Michel zum zweiten Mal binnen drei Monaten wegen Einmischung von außen zurückgetreten war. Innerhalb der Mannschaft gab es im Vorfeld Spannungen zwischen einheimischen, im Ausland tätigen und naturalisierten Spielern. Im Turnieraufgebot fehlte überraschend Iván Zarandona, sieben der 23 Akteure sind naturalisiert.

Libyen

Sambia 

Hervé Renard, der nach der erfolgreichen Turnierqualifikation Dario Bonetti beerbte, gab am 23. Dezember 2011 sein 28 Spieler umfassendes provisorisches Aufgebot bekannt. Verzichten musste er dabei auf Jacob Mulenga, der mit einer Knieverletzung ausfiel, und Emmanuel Mbola, der durch die FIFA wegen Vertragsbruchs für mehrere Monate gesperrt wurde. Von den 28 nominierten Spielern mussten noch fünf bis zum Turnierbeginn gestrichen werden, Thomas Nyirenda und James Chamanga waren zum Zeitpunkt der Kaderbekanntgabe verletzt, ob sie bis Turnierbeginn fit werden würden, war unklar. Ende Dezember musste William Njovu seine Teilnahme wegen einer Verletzung absagen. Rodgers Kola erhielt von seinem Klub keine frühzeitige Freigabe um ins Trainingslager zu reisen und wurde daher von Renard gestrichen, Nyirenda schaffte es nicht mehr rechtzeitig fit zu werden. Die letzten beiden Spieler, die aus dem Aufgebot genommen wurden, waren überraschenderweise Stürmer Given Singuluma und der ebenfalls erst spät ins Trainingslager angereiste Justine Zulu.

Senegal 
Nationaltrainer Amara Traoré, dessen Vertrag am 15. Dezember 2011 ausgelaufen war und erst nach längeren Querelen verlängert wurde, gab am Tag seiner Vertragsverlängerung, dem 27. Dezember, seinen 23-köpfigen Turnierkader bekannt. Unter den nicht berücksichtigten Spielern befanden sich Diomansy Kamara, Mame Biram Diouf, Mickaël Tavares, Mohamed Sarr, Abdoulaye Diagne-Faye, Boukary Dramé und Torhüter Mamadou Ba.

Gruppe B

Angola 
Lito Vidigal stellte am 4. Januar 2012 in Luanda ein 26 Spieler umfassendes provisorisches Aufgebot vor. Aus disziplinarischen Gründen wurde der in Brasilien aktive Spieler Geraldo (Coritiba FC) nicht berücksichtigt. Aus dem provisorischen Aufgebot strich Vidigal mit Chara, Mabiná und Bastos drei Spieler von Atlético Petróleos Luanda.

Burkina Faso 
Nationaltrainer Paulo Duarte gab sein provisorisches Aufgebot am 22. Dezember 2011 bekannt. Unter den 25 nominierten Spielern befand sich weder Hervé Zengué, wegen dessen unklarer Spielberechtigung die Teilnahme Burkina Fasos noch von einem Urteil des Internationalen Sportgerichtshofs abhängig war, noch die früheren Stammspieler Wilfried Sanou, Madi Panandétiguiri, Issouf Ouattara und Habib Bamogo. Aus dem provisorischen Aufgebot gehörten die Defensivspieler Robert Sankara (ASEC Mimosas), Issa Gouo (ASFA-Yennenga Ouagadougou) und Stéphane Agbré (Atlético CP) sowie Stürmer Yahia Kébé (Al-Kharitiyath SC) nicht zum finalen 23-Mann-Kader. Dafür rückten im letzten Moment Panandétiguiri und Préjuce Nakoulma noch ins Aufgebot.

Elfenbeinküste 
Nationaltrainer François Zahoui stellte am 5. Januar ein 25-köpfiges provisorisches Aufgebot vor, darin fanden erfahrene Akteure wie Guy Demel, Romaric und Aruna Dindane keine Berücksichtigung. Aus dem provisorischen Aufgebot strich Zahoui schließlich noch Torhüter Ibrahim Koné (US Boulogne) und Mittelfeldspieler Marco Né (Tawrija Simferopol).

Sudan 
Nationaltrainer Mohamed Abdalla Ahmed nominierte 23 Spieler aus der heimischen Liga, dabei stellten wie üblich Akteure von Al-Hilal Khartum (10 Spieler) und Al-Merrikh Khartum (7 Spieler) den Großteil des Aufgebots dar. Die beiden nigeriastämmigen Spieler Kelechi Osunwa und Kayode Sherif Sule, die beide seit Jahren im Sudan spielten, die sudanesische Staatsbürgerschaft angenommen hatten und zum provisorischen Aufgebot gehört haben sollen, wurden nicht berücksichtigt. Aus dem ursprünglich gemeldeten Aufgebot fand sich Ahmed Al Basha (Al-Merrikh Khartum) nicht auf der offiziellen Turnierliste, Sudans Kader umfasst daher nur 22 Spieler.

Gruppe C

Gabun 
Gernot Rohr nominierte frühzeitig einen 30 Spieler umfassenden provisorischen Kader. Jean-Pierre Bamba (FC 105 Libreville) musste verletzungsbedingt wenig später seinen Verzicht erklären. Am 5. Januar reduzierte Rohr die Auswahl auf 26 Spieler, Willy Aubameyang (FC Sapins), Alexander N’Doumbou (US Orléans), Claude Cédric Mvé Mintsa (Missile FC) und Henri Antchouet (Churchill Brothers SC) mussten das Trainingslager verlassen. Nach einem Testspiel gegen Burkina Faso am 10. Januar 2012 gab Rohr sein endgültiges Aufgebot bekannt und strich Catilina Aubameyang (FC Sapins), Allen Nono (USM Libreville) und Roger Issakounia (AS Mangasport), der vermutlich für Bamba nachnominiert worden war, von der Kaderliste.

Marokko

Niger

Tunesien 
Sami Trabelsi nominierte am 2. Januar 26 Spieler für das zur Turniervorbereitung genutzte Trainingslager in Dubai. Daraus schafften es die drei in der tunesischen Liga tätigen Spieler Walid Hicheri (Espérance Sportive de Tunis), Iheb Msakni (Stade Tunisien) und Mohamed Ali Yaacoubi (Club Africain Tunis) nicht in das Endrundenaufgebot.

Gruppe D

Botswana 
Die Vorbereitung der Mannschaft Botswanas, die wegen ihrer Leistungen vom afrikanischen Fußballverband als Nationalteam des Jahres 2011 ausgezeichnet worden war, wurde durch Prämienstreitigkeiten zwischen den Spielern und dem nationalen Fußballverband überschattet. Nachdem die Spieler Anfang Januar mehrfach die Teilnahme an Trainingseinheiten verweigerten, beendeten die Spieler nach Intervention von Staatspräsident Ian Khama ihren Streik am 9. Januar 2012. Nationaltrainer Stanley Tshosane gab am selben Tag sein Turnieraufgebot bekannt. Keine Berücksichtigung fanden darin Edwin Olerile, Botswanas Fußballer des Jahres 2011, und Skhana Koko, der in der abgelaufenen Saison von den Fans zu Botswanas Fußballer des Jahres gewählt worden war. Kurz vor Turnierbeginn zog sich Joel Mogorosi (Mochudi Centre Chiefs) einen Armbruch zu und wurde durch Abednico Powell ersetzt.

Ghana 
Nationaltrainer Goran Stevanović gab bereits am 15. Dezember 2011 seinen provisorischen, 25 Spieler umfassenden Kader bekannt. Verzichten musste Stevanović dabei verletzungsbedingt auf Michael Essien vom FC Chelsea und auf Kevin-Prince Boateng vom AC Mailand, der im November 2011 seinen Rücktritt aus der Nationalmannschaft erklärt hatte. Nicht berücksichtigt wurde unter anderem Torhüter Richard Kingson, der seit Juli 2011 ohne Verein war, und Harrison Afful vom CAF-Champions-League-Sieger Espérance Sportive de Tunis. Den Sprung aus dem provisorischen in das endgültige Turnieraufgebot verpassten die beiden Stürmer Derek Asamoah (Pohang Steelers) und Emmanuel Baffour (New Edubiase United).

Guinea 
Michel Dussuyer nominierte am 27. Dezember 2011 26 Spieler in sein vorläufiges Aufgebot. Darunter mit Abdoul Razzagui Camara einen französischen U-21-Nationalspieler, dessen Verbandswechsel durch die FIFA erst noch genehmigt werden muss. Alimou Mamadou Diallo verpasste eine Nominierung verletzungsbedingt, Mohamed Sakho und dem vereinslosen Fodé Mansaré wurde fehlende Spielpraxis zum Verhängnis. Für das endgültige Aufgebot wurden Boubacar Diallo (FC Spartak Trnava) und Karamoko Cissé (UC AlbinoLeffe) gestrichen, Leistungsträger Kévin Constant (CFC Genua) bat darum, nicht berücksichtigt zu werden.

Mali 
Nationaltrainer Alain Giresse nominierte am 23. Dezember 2011 27 Spieler in sein provisorisches Aufgebot. Wie erwartet wurde, fehlten aus verschiedenen Gründen mit Frédéric Kanouté (aus dem Nationalteam zurückgetreten), Mohamed Sissoko (Nationalmannschaftspause), Mahamadou Diarra (seit halbem Jahr vereinslos) und Adama Coulibaly (verletzt) vier gestandene Europalegionäre. Aus dem provisorischen Kader verpassten Amadou Sidibé (AJ Auxerre), der verletzungsbedingt keine Trainingseinheiten absolvieren konnte, sowie Ousmane Berthé (Jomo Cosmos), Cheick Fantamady Diarra (Stade Rennes) und Souleymane Keïta (Sivasspor) zunächst die Nominierung für das Endrundenturnier. Kurz vor Turnierbeginn gab es wegen Verletzungen nochmals zwei Veränderungen im Aufgebot: Kalilou Traoré (Odense BK) und Mohamed Fofana (FC Toulouse) mussten auf eine Turnierteilnahme verzichten, für die beiden wurden Souleymane Keïta und Ousmane Berthé nachnominiert.

Einzelnachweise 

Kader
Kaderliste